Jéssica Bouzas Maneiro (ur. 24 września 2002 w Vilagarcía de Arousa) – hiszpańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała osiem singlowych i cztery deblowe turnieje rangi ITF. 6 lutego 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 174. pozycję, oraz 28 listopada 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 205. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 
 Profil tenisistki na stronie WTA
 Profil tenisistki na stronie ITF

Hiszpańskie tenisistki
Urodzeni w 2002